Хербургер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Хербургер, Гюнтер (1932—2018) — немецкий писатель.
 Хербургер, Рафаэль (род.1989) — австрийский хоккеист, игрок сборной Австрии по хоккею с шайбой.